Kehlturm heißen unter anderem:

 Kehlturm (Neuss)
 ein Turm in Koblenz, siehe Fort Großfürst Konstantin#Kehlturm